2 miejscowości w Polsce: 
 Nadarzyce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września 
 Nadarzyce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Jastrowie